La città di Mirandola, situata nella parte settentrionale dell'attuale provincia di Modena, in Emilia-Romagna, ha subito nel corso della sua storia secolare numerosi assedi militari. I più famosi di essi sono:

 Assedio della Mirandola (1321), ad opera di Francesco dei Bonacolsi (figlio di Passerino Bonacolsi)
 Assedio della Mirandola (1355), ad opera di Bernabò Visconti
 Assedio della Mirandola (1426)
 Assedio della Mirandola (1502), ad opera di Ludovico e Francesco II Pico, aiutati da Ercole I d'Este e Francesco Gonzaga.
 Assedio della Mirandola (1510), ad opera di Papa Giulio II della Rovere
 Assedio della Mirandola (1517), ad opera di Camillo Trivulzio
 Assedio della Mirandola (1536), ad opera delle truppe imperiali
 Assedio della Mirandola (1551), ad opera di Papa Giulio III
 Assedio della Mirandola (1705), ad opera dei francesi
 Assedio della Mirandola (1734), ad opera dei francesi
 Assedio della Mirandola (1735), ad opera degli spagnoli
 Assedio della Mirandola (1742), ad opera degli austro-sardi
 Assedio della Mirandola (1796), ad opera dei francesi di Napoleone Bonaparte
 Assedio della Mirandola (1799), ad opera dei mantovani contro i cisalpini